— участница и менеджер японской идол-группы HKT48, бывшая участница AKB48.

Биография

2007—2012: AKB48 
Сасихара Рино участвовала в прослушивании в группу в 2007 году (5-е поколение), была выбрана и вскоре стала полноправным членом Team B. Её первым синглом стал «Oogoe Diamond». На Всеобщих выборах в 2009 году она заняла 27-е место, в 2010 — 19-е. В августе 2009 года было объявлено, что Сасихару переведут в Team A, но процесс затянулся до июля 2010.

В 2012 году Сасихара получила главную роль в сериале «Muse no Kagami», показ которого начался в январе. Она так же исполнила заглавную песню «Soredemo Suki Da yo» к этой картине; композиция была выпущена 2-го мая того же года как дебютный сольный сингл.

2012 — настоящее время: HKT48 
16 июня 2012 года Сасихара была «понижена» и отправлена в HKT48, потому что она была уличена в романтических отношениях. Издание Shukan Bunshun выпустило статью с рассказом человека, который якобы встречался с Сасихарой. Девушка ответила, что этот мужчина был «лишь другом» и что вся история — полная ложь. 20 июня прямо на сцене у певицы случилась паническая атака, вызванная стрессом.

Сасихара официально дебютировала в HKT48 как член Team H 5 июля 2012 года.

17 октября 2012 года певица выпустила второй сольный сингл, «Ikujinashi Masquerade». Он достиг 1 места в недельном чарте Oricon; это был третий раз, когда соло-синглу участницы AKB48G удалось добиться такого результата.

28 апреля 2013 года было объявлено, что Сасихара займет позицию со-руководителя HKT48 и менеджера театра, оставаясь при этом на своем месте участницы группы. В интервью для Asahi Shimbun она сказала: «Я помогала выбирать номера и участников для первого выступления HKT48 в Nippon Budokan hall в Токио. Мне хотелось использовать старые песни AKB48. Причина тому — нынешний состав HKT48 и растущий общий уровень его участниц напоминают мне AKB48 несколько лет назад»

Талант Сасихары как продюсера и руководителя не остался незамеченным, и в течение следующих лет администрация группы предоставляла ей возможность продемонстрировать свой потенциал. Так, например, в 2012 году она занималась организацией собственного концерта «Yubi Matsuri», в котором приняли участие многие популярные айдол-группы, такие как Idolling!!, Buono!.

В 2013 году Сасихара Рино заняла первое место на 5-х Всеобщих выборах, набрав 150,570 голосов, и стала центром заглавной песни 32-го сингла AKB48 «Koisuru Fortune Cookie».

Находясь на пике популярности, 11 августа 2014 года, Сасихара выпускает автобиографию под названием «Gyakuten-ryoku ~ Pinchi o Mate ~». В первую неделю было продано более 20,000 копий. Книга основывалась на сериях интервью певицы и освещала различные периоды её личной жизни, начиная от ранних лет как подростка-хиккикомори, заканчивая текущим положением менеджера и участницы HKT48.

В 2015 году первое место (7-е Всебщие выборы) вновь досталось Сасихаре, она набрала 194,049 голосов и повторила успех Ацуко Маэды и Осимы Юко, которые тоже дважды становились «королевами».

В июне 2016 года Сасихара победила на Всеобщих выборах в 3-й раз (243,011 голосов) и стала первой участницей за 10-летнюю историю группы, которой удалось сделать это два раза подряд. Таким образом Сасихара стала центром 45-го сингла AKB48.

Дискография

Синглы

В составе HKT48 
 «Suki! Suki! Skip!»
 «Melon Juice»
 «Sakura, minna de tabeta»
 «Hikaeme I Love You!»
 «12 Byō»
 «Shekarashika!»

В составе AKB48 
 «Oogoe Diamond»
 «10nen Sakura»
 «Namida Surprise!»
 «Heavy Rotation»
 «Beginner»
 «Sakura no Ki ni Narou»
 «Everyday, Katyusha»
 «Flying Get»
 «Kaze wa Fuiteiru»
 «GIVE ME FIVE!»
 «Manatsu no Sounds Good!»
 «Gingham Check»
 «UZA»
 сторона «Б» сингла «Eien Pressure»
 HKT48 «Hatsukoi Butterfly»
 «So Long!»
 «Sayonara Crawl»
 «Koisuru Fortune Cookie» (центр)
 «Heart Ereki»
 сторона «Б» сингла «Suzukake no ki no michi de…»
 HKT48 «Wink wa 3kai»
 «Maeshika Mukanee»
 «Labrador Retrivier»
 «Kokoro no Placard»
 «Kibouteki Refrain»
 «Green Flash»
 «Bokutachi wa Tatakawanai»
 «Halloween Night» (центр)
 «Kuchibiru ni Be My Baby»
 «Kimi wa Melody»

Соло

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль на сайте HKT48 
 Официальная страничка на сайте Avex 
 Официальный блог 
 Официальный профиль на сайте букинг-агентства «Ohta Pro» 
 Рино Сасихара на сайте Google+

HKT48
Идолы (японские артисты)
Музыканты AKB48
Певцы и певицы Японии
Родившиеся в префектуре Оита
Певцы и певицы в жанре J-pop